Dobromirka – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Dobromirka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon zbaraski